«Леди ночи» () — американский немой фильм-драма 1925 года режиссёра Монты Белла. Звезда фильма — Норма Ширер исполнила сразу две роли — отвязной девицы Молли и благочестивой девушки Флоренс.

В некоторых сценах Норму Ширер дублирует Джоан Кроуфорд, этот фильм — её дебют в кино.

В ролях 
 Норма Ширер — Молли Хелмер / Флоренс Бэннинг
 Малькольм Макгрегор — Дэвид Пейдж
 Дейл Фуллер — Кисс Карр
 Джордж К. Артур — Данн
 Фред Эсмелтон — судья Бэннинг
 Лью Харви — Крис Хелмер
 Гвен Ли — подруга Молли
 Бетти Моррисси — Герти

 Джоан Кроуфорд — дублёрша Нормы Ширер (в титрах не указана)

Примечания

Ссылки 

Фильмы-мелодрамы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы Монты Белла
Фильмы MGM
Немые фильмы США